Гу́кер () — англомовне прізвище або топонім

Топоніми 

 Гукер — гора (3835 м), вершина в гірському хребті Королівського товариства землі Вікторія, в Антарктиді.
 Гукер — гора (2640 м), вершина в Південних Альпах, на Південному острові, в Новій Зеландії.
 Гукер (округ, Небраска) — округ (графство) у штаті Небраска, США.
 Гукер (Оклахома) () — місто в США, в окрузі Техас штату Оклахома.

Прізвище 
 Гукер